Прецессия — явление, при котором ось вращения тела меняет своё направление в пространстве под действием момента внешней силы. Орбита Луны имеет два важных прецессионных движения. Причиной лунной прецессии являются возмущения, созданные приливным воздействием Солнца.

Орбитальная прецессия 
В первом приближении орбита Луны имеет вид эллипса с Землёй в одном из фокусов. Однако линия апсид этого эллипса не является неподвижной в пространстве, она поворачивается в восточном направлении (то есть в том же направлении, в котором Луна обращается вокруг Земли). По причине орбитальной прецессии аномалистический месяц (период времени, за который Луна дважды проходит через перигей своей орбиты:  сут, или 27 дн. 13 час 18 мин 33,2 сек) немного превышает период обращения Луны вокруг Земли (звёздный месяц:  сут, или 27 дн 7 час 43 мин 11,5 с). Период орбитальной прецессии  лунной орбиты составляет примерно 3233 суток, или 8,85 лет (около 8 лет 10 месяцев). Эта величина рассчитывается по формуле

Прецессия узлов 

Сама плоскость лунной орбиты также вращается, описывая широкий конус в пространстве. В результате этого узлы лунной орбиты движутся по небесной сфере на запад (то есть в направлении, противоположном направлению обращению Луны вокруг Земли). По причине прецессии узлов драконический месяц (промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Луны через один и тот же узел:  сут, или 27 дн 5 час 5 мин 35,8 с) немного меньше звёздного месяца. Период прецессии узлов  равен 6793 дней, или 18,6 лет. Эта величина вычисляется по формуле

Благодаря орбитальной прецессии каждые 18,6 лет диапазон изменения склонения Луны достигает максимального значения.

См. также 
 Орбита Луны
 Прецессия перигелия Меркурия

Литература

Ссылки 
Небесная механика
Луна
Прецессия